Insua, Ínsua o Insúa pueden referirse a:

Insua 

 Insua (Ames), aldea española de la parroquia de Agrón, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Insua (Arteijo), aldea española de la parroquia de Morás, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Insua (Boimorto), lugar español de la parroquia de Dormeá, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Insua (Ortigueira), parroquia española del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña, Galicia.
 Insua (Villalba), parroquia española del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.

Ínsua 

 Ínsua, freguesia portuguesa del municipio de Penalva do Castelo, distrito de Viseu.
 Ínsua (isla), isla portuguesa del municipio de Caminha, distrito de Viana do Castelo.
 Isla del Penedo da Ínsua, isla española situada en el municipio de Ribadeo, provincia de Lugo, Galicia.
 Isla de Ínsua Bela, isla española situada en la parroquia de Aguiño, municipio de Riveira, provincia de La Coruña, (Galicia).